Ali Hussein Rehema Al-Muttairi (ur. 8 sierpnia 1985) – iracki piłkarz grający na pozycji obrońcy, reprezentant kraju.

Kariera piłkarska 
Rehema przygodę z futbolem rozpoczął w 2002 w klubie Al-Talaba. W barwach tego zespołu odniósł swoje pierwsze sukcesy w zawodowej karierze, jakimi były Puchar Iraku w sezonie 2002/03 oraz Superpuchar Iraku z roku 2002. Po dwóch lat gry w Talabie, w 2004 zasilił szeregi zespołu Al-Quwa Al-Jawiya. Pomógł tej drużynie zdobyć mistrzostwo Iraqi Premier League w sezonie 2004/05. Sezon 2006/07 spędził w Arbil FC, wygrywając drugie w swojej karierze mistrzostwo Iraqi Premier League.

W 2007 opuścił Irak i został piłkarzem Al-Ahly Trypolis. Rok później zasilił szeregi katarskiego Al-Wakra. Na poziomie Qatar Stars League zagrał łącznie przez 9 lat, notując 180 występów dla Al-Wakra, w których strzelił 5 bramek. W 2017 powrócił do Iraku, zostając piłkarzem Al-Zawraa. Wraz z drużyną zdobył mistrzostwo Iraqi Premier League w sezonie 2017/18, które było jego trzecim indywidualnym mistrzostwem Iraku w karierze. Oprócz mistrzostwa zdobył także z zespołem Superpuchar Iraku w 2017. Po sezonie 2017/18 zakończył karierę piłkarską.

Kariera reprezentacyjna 
Rehema występował w reprezentacji Iraku do lat 23, dla której zanotował 19 występów, w których strzelił 4 bramki. W pierwszej reprezentacji zadebiutował 8 czerwca 2005 w meczu przeciwko reprezentacji Jordanii, wygranym 1:0.

Został powołany na Puchar Azji 2007, podczas którego Irak po raz pierwszy w historii zdobył mistrzostwo kontynentu. Sam zawodnik w sześciu spotkaniach turnieju z Tajlandią, Australią, Omanem, Wietnamem, Koreą Południową i Arabią Saudyjską. Był także w kadrze na Puchar Konfederacji 2009, podczas którego zagrał w trzech spotkaniach z Południową Afryką i Hiszpanią i Nową Zelandią.

Ostatnim wielkim turniejem w jego przygodzie z reprezentacją był Puchar Azji 2011. Podczas pucharu w 2011 zagrał w 4 spotkaniach. Po raz ostatni w drużynie narodowej zagrał 29 marca 2016 w meczu eliminacji do Mistrzostw Świata 2018 przeciwko Wietnamowi, wygranym 1:0. Łącznie Ali Rehema w latach 2005–2016 wystąpił w 113 spotkaniach reprezentacji Iraku, w których strzelił 2 bramki.

Sukcesy 
Irak

 Puchar Azji (1): 2007

Al-Talaba

 Puchar Iraku (1): 2002/03
 Superpuchar Iraku (1): 2002

Al-Quwa Al-Jawiya

 Mistrzostwo Iraqi Premier League (1): 2004/05

Arbil SC

 Mistrzostwo Iraqi Premier League (1): 2006/07

Al-Zawraa

 Mistrzostwo Iraqi Premier League (1): 2017/18
 Superpuchar Iraku (1): 2017

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 RSSSF.com 

Reprezentanci Iraku w piłce nożnej
Piłkarze Al-Quwa Al-Jawiya
Piłkarze Al-Ahly Trypolis
Uczestnicy Pucharu Azji 2007
Uczestnicy Pucharu Azji 2011
Uczestnicy Pucharu Konfederacji w piłce nożnej 2009
Piłkarze ze 100 i więcej występami w reprezentacji
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w Bagdadzie